Wilhelm Schmidt peut désigner :
 Wilhelm Schmidt (1858-1924), constructeur de machines à vapeur allemand ;
 Wilhelm Schmidt (1868-1954), prêtre allemand, ethnologue, linguiste et historien des religions ;
 Wilhelm Schmidt (1883-1936), météorologue autrichien ;
 Wilhelm Schmidt (1885-1962), homme politique allemand ;
 Wilhelm Schmidt (1944-), homme politique allemand ;
 Wilhelm Schmidt (1878-1945), homme politique allemand (DNVP) ;
 Wilhelm Adolf Schmidt (1812-1887), historien et homme politique allemand ;
 Ernst Heinrich Wilhelm Schmidt, ingénieur allemand (cf. nombre de Schmidt).